Batad steht für
 Batad (Iloilo), Stadt der Philippinen in der Provinz Iloilo
 Batad (Ifugao), Dorf der Philippinen in der Provinz Ifugao, das für seine Reisterrassen, die im UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen sind, bekannt ist
 eine malayo-polinesische Sprache, siehe Ifugao (Sprache)